Kingsbury (Indiana)
 Kingsbury (Nevada)
 Kingsbury (Texas)

Desambiguações de topônimos